Johan Åberg kan avse

 Johan Åberg (född 1972), musikproducent, låtskrivare, manager
 Johan Åberg (konstnär) (1743–1792), dekorationsmålare och tapetfabrikör
 Johan Åberg (politiker) (1852–1948), handelsföreståndare och politiker
 Johan Petter Åberg (1778–1850), ämbetsman och orgelbyggare